Dit is een lijst van planetoïden 32901-33000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (32901) - || 1994 PB9|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (32902) - || 1994 PC10|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (32903) - || 1994 PN17|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (32904) - || 1994 PU24|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (32905) - || 1994 PX32|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (32906) - || 1994 RH || 2 september 1994 || E. F. Helin, K. J. Lawrence
|-
| (32907) - || 1994 RL2|| 1 september 1994 || Spacewatch
|-
| (32908) - || 1994 SE2|| 27 september 1994 || Spacewatch
|-
| (32909) - || 1994 TS || 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (32910) - || 1994 TE15|| 13 oktober 1994 || S. Otomo
|-
| (32911) - || 1994 VX || 4 november 1994 || V. S. Casulli
|-
| (32912) - || 1994 WS2|| 30 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (32913) - || 1994 YV3|| 31 december 1994 || Spacewatch
|-
| (32914) - || 1995 AG1|| 6 januari 1995 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (32915) - || 1995 BD2|| 30 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (32916) - || 1995 CL || 1 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (32917) - || 1995 CM || 1 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (32918) - || 1995 CZ || 3 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (32919) - || 1995 CJ1|| 3 februari 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (32920) - || 1995 CH2|| 1 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (32921) - || 1995 EV || 9 maart 1995 || Stroncone
|-
| (32922) - || 1995 EM2|| 1 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (32923) - || 1995 GF3|| 2 april 1995 || Spacewatch
|-
| (32924) - || 1995 GF6|| 6 april 1995 || Spacewatch
|-
| (32925) - || 1995 KF || 24 mei 1995 || C. W. Hergenrother
|-
| (32926) - || 1995 ME1|| 22 juni 1995 || Spacewatch
|-
| (32927) - || 1995 OY3|| 22 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (32928) - || 1995 QZ || 20 augustus 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (32929) - || 1995 QY9|| 31 augustus 1995 || D. C. Jewitt, J. Chen
|-
| (32930) - || 1995 SC4|| 24 september 1995 || S. P. Laurie
|-
| (32931) - || 1995 SY4|| 26 september 1995 || P. Sicoli, P. Ghezzi
|-
| (32932) - || 1995 SX15|| 18 september 1995 || Spacewatch
|-
| (32933) - || 1995 SF21|| 19 september 1995 || Spacewatch
|-
| (32934) - || 1995 SP25|| 19 september 1995 || Spacewatch
|-
| (32935) - || 1995 SV43|| 25 september 1995 || Spacewatch
|-
| (32936) - || 1995 SA44|| 25 september 1995 || Spacewatch
|-
| (32937) - || 1995 TT || 13 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (32938) Ivanopaci || 1995 TP2|| 15 oktober 1995 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (32939) - || 1995 UN2|| 24 oktober 1995 || Kleť
|-
| (32940) - || 1995 UW4|| 26 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (32941) - || 1995 UY4|| 24 oktober 1995 || A. Testa, G. Ventre
|-
| (32942) - || 1995 UD7|| 27 oktober 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (32943) Sandyryan || 1995 VK2|| 13 november 1995 || AMOS
|-
| (32944) Gussalli || 1995 WC3|| 19 november 1995 || P. Sicoli, F. Manca
|-
| (32945) - || 1995 WR5|| 24 november 1995 || V. S. Casulli
|-
| (32946) - || 1995 WZ17|| 17 november 1995 || Spacewatch
|-
| (32947) - || 1995 YH2|| 23 december 1995 || D. di Cicco
|-
| (32948) - || 1995 YA6|| 16 december 1995 || Spacewatch
|-
| (32949) - || 1996 AR3|| 14 januari 1996 || AMOS
|-
| (32950) - || 1996 CA1|| 10 februari 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (32951) - || 1996 FA2|| 20 maart 1996 || NEAT
|-
| (32952) - || 1996 FA16|| 22 maart 1996 || E. W. Elst
|-
| (32953) - || 1996 GF19|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (32954) - || 1996 GP20|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (32955) - || 1996 HC2|| 24 april 1996 || Y. Ikari
|-
| (32956) - || 1996 HR18|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (32957) - || 1996 HX20|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (32958) - || 1996 HU24|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (32959) - || 1996 HB25|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (32960) - || 1996 NO4|| 14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (32961) - || 1996 PS || 9 augustus 1996 || NEAT
|-
| (32962) - || 1996 PH1|| 11 augustus 1996 || G. R. Viscome
|-
| (32963) - || 1996 PJ1|| 11 augustus 1996 || G. R. Viscome
|-
| (32964) - || 1996 PS3|| 9 augustus 1996 || NEAT
|-
| (32965) - || 1996 PX4|| 15 augustus 1996 || NEAT
|-
| (32966) - || 1996 PE5|| 15 augustus 1996 || G. R. Viscome
|-
| (32967) - || 1996 PG7|| 8 augustus 1996 || E. W. Elst
|-
| (32968) - || 1996 PK8|| 8 augustus 1996 || E. W. Elst
|-
| (32969) - || 1996 PP9|| 6 augustus 1996 || T. Okuni
|-
| (32970) - || 1996 QX || 19 augustus 1996 || Kleť
|-
| (32971) - || 1996 RQ10|| 8 september 1996 || Spacewatch
|-
| (32972) - || 1996 SB2|| 17 september 1996 || Spacewatch
|-
| (32973) - || 1996 TN11|| 11 oktober 1996 || K. Endate
|-
| (32974) - || 1996 TX16|| 4 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (32975) - || 1996 TR23|| 6 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (32976) - || 1996 VK || 3 november 1996 || T. Urata
|-
| (32977) - || 1996 VR4|| 13 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (32978) - || 1996 VG7|| 9 november 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (32979) - || 1996 VH7|| 9 november 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (32980) - || 1996 VH25|| 10 november 1996 || Spacewatch
|-
| (32981) - || 1996 VO27|| 11 november 1996 || Spacewatch
|-
| (32982) - || 1996 VD38|| 2 november 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (32983) - || 1996 WU2|| 27 november 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (32984) - || 1996 XX || 1 december 1996 || N. Sato
|-
| (32985) - || 1996 XN3|| 1 december 1996 || Spacewatch
|-
| (32986) - || 1996 XQ6|| 1 december 1996 || Spacewatch
|-
| (32987) - || 1996 XB9|| 4 december 1996 || V. S. Casulli
|-
| (32988) - || 1996 XK19|| 8 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (32989) - || 1996 XA24|| 5 december 1996 || Spacewatch
|-
| (32990) - || 1996 YD3|| 30 december 1996 || N. Sato
|-
| (32991) - || 1997 AC3|| 4 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (32992) - || 1997 AN3|| 3 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (32993) - || 1997 AX6|| 9 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (32994) - || 1997 AT21|| 11 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (32995) - || 1997 BS1|| 29 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (32996) - || 1997 CV || 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (32997) - || 1997 CG3|| 3 februari 1997 || NEAT
|-
| (32998) - || 1997 CK5|| 1 februari 1997 || N. Sato
|-
| (32999) - || 1997 CY27|| 6 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33000) - || 1997 CJ28|| 11 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program|}

Planetoïdenlijsten